Ра́шка — многозначное слово.

Топоним

Румыния 
 Рашка — село в жудеце Вранча.
 Рашка — село в жудеце Сучава.

Сербия 
 Рашка — средневековое сербское государство (великая жупа).
  — средневековая сербская жупа.
  — область в Сербии.
 Рашка — река, приток Ибара.
 Рашка — город в Рашском округе.
 Рашка — община в Рашском округе.
 Рашский округ — округ в Сербии.

Фамилия 
 Рашки — казацко-старшинский, со временем дворянский род Гетманщины и Российской империи.
 Рашка, Иржи (1941—2012) — чешский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион 1968 года.
 Рашка, Карел (1909—1987) — чешский эпидемиолог.
 Рашка, Ян (1871—1945) — польский художник, скульптор и медальер.

Прочее 
 Рашка (от аббревиатуры РА — рельсовый автобус) — народное название отечественных моторвагонных поездов «РА1», «РА2» и «РА3».
 Рашка — стиль в архитектуре.

См. также 

 Рашка-Граштица
 
 
 Рашке, Ричард
 Рашкин